Tityrus puede hacer referencia a:

 El tityrus, una bestia ovina de la heráldica medieval y de las leyendas griegas. 
 Tityrus, padre de la amazona Helena en la mitología griega.
 Tityrus, el pastor en las églogas de Virgilio.
 Tityrus, un seudónimo usado por Edmund Spenser para Geoffrey Chaucer en "El Calendario de los Pastores" (The Shepheardes Calender).
 El Tityrus o Narcissus, un género de plantas de la familia Amaryllidaceae originario de la cuenca mediterránea y Europa.
 El Tityrus o Titiro Rex, un PM de MFESP.